Reinier III van Henegouwen
Reinier III van Monaco